Lista cuprinde districtele municipale (township)  și lista districtelor istorice din provincia canadiană Ontario.

Lista districtelor municipale

Lista districtelor istorice

Districte istorice din comitatul Brant
Brantford
Burford
South Dumfries
Oakland
Onondaga
Tuscarora
Districte istorice din comitatul Bruce
Albermarle
Amabel
Arran
Brant
Bruce
Carrick
Culross
Eastnor
Elderslie
Greenock
Huron
Kincardine
Kinloss
Lindsay
St. Edmund's
Saugeen
Districte istorice din comitatul Chatham-Kent
Camden
Chatham
Dover
Harwich
Howard
Orford
Raleigh
Romney
Tilbury East
Zone
Districte istorice din comitatul Dufferin
Amaranth
East Garafraxa
East Luther
Melancthon
Mono
Mulmur
Districte istorice din comitatul Elgin
Aldborough
Bayham
South Dorchester
Dunwich
Malahide
Southwold
Yarmouth
Districte istorice din comitatul Essex
Anderdon
Colchester North
Colchester South
Gosfield North
Gosfield South
Maidstone
Malden
Mersea
Rochester
Sandwich East
Sandwich South
Sandwich West
Tilbury North
Tilbury West
Districte istorice din comitatul Frontenac
Barrie
Bedford
North Canonto
South Canonto
Clarendon
Kennebec
Hinchinbrooke
Howe Island
Kingston
Loughborough
Miller
Olden
Oso
Palmerston
Pittsburgh
Portland
Storrington
Wolfe Island
Districte istorice din comitatul Grey
Artemesia
Bentinck
Collingwood
Derby
Egremont
Euphrasia
Glenelg
Keppel
Holland
Normanby
Osprey
Proton
St. Vincent
Sarawak
Sullivan
Sydenham
Districte istorice din comitatul Haldimand
Canborough
North Cayuga
South Cayuga
Dunn
Moulton
Oneida
Rainham
Seneca
Sherbrooke
Walpole
Districte istorice din comitatul Haliburton
Anson
Bruton
Cardiff
Clyde
Dudley
Dysart
Eyre
Glanmorgan
Guilford
Harburn
Harcourt
Havelock
Hindon
Lawrence
Livingstone
Lutterworth
McClintock
Minden
Monmouth
Nightingale
Sherborone
Snowdon
Stanhope
Districte istorice din regiunea metropolitană Halton
    Esquesing
    Nassagaweya
    Nelson
    Trafalgar
Districte istorice din regiunea metropolitană Hamilton
Ancaster
Barton
Beverley
Binbrook
Caistor
Flamborough East
Flamborough West
Glanford
Onondaga
Saltfleet
Seneca
Districte istorice din comitatul Hastings 
Bangor
Carlow
Cashel
Dungannon
Elzevir
Faraday
Grimsthorpe
Herschel
Hungerford
Huntingdon
Lake
Limerick
Madoc
Marmora
Mayo
McClure
Monteagle
Rawdon
Sidney
Thurlow
Tudor
Tyendinaga
Wicklow
Wollaston
Districte istorice din comitatul Huron
Ashfield
Colborne
Goderich
Grey
Hay
Howick
Hullett
McKillop
Morris
Stanley
Stephen
Tuckersmith
Turnberry
Usborne
East Wawanosh
West Wawanosh
Districte metropolitane istorice din Kawartha Lakes 
Bexley
Carden
Dalton
Eldon
Emily
Fenelon
Laxton, Digby and Longford
Digby
Laxton
Longford
Manvers (from Durham County)
Mariposa
Ops
Somerville
Verulam
Districte istorice din comitatul Lambton 
Bosanquet
Brooke
Dawn
Enniskillen
Euphemia
Moore
Plympton
Sarnia
Sombra
Warwick
Districte istorice din comitatul Lanark 
Bathurst
Beckwith
North Burgess
Dalhousie
Darling
Drummond
North Elmsley
Lanark
Lavant
Montague
Pakenham
Ramsay
North Sherbooke
South Sherbrooke
Districte istorice din comitatele unite Leeds și Grenville 
Bastard
South Burgess
North Crosby
South Crosby
Elizabethtown
South Elmsley
Front of Escott
Front of Leeds and Lansdowne
Front of Yonge
Kitley
Rear of Leeds and Lansdowne
Augusta
Districte istorice din comitatele unite Lennox și Addington 
Abinger
Adolphustown
Amherst Island
Anglesea
Ashby
Camden
Denbigh
Effingham
Ernestown
North Fredericksburgh
South Fredericksburgh
Kaladar
Richmond
Sheffield
Districte istorice din comitatul Middlesex 
Adelaide
Biddulph
Caradoc
Delaware
North Dorchester
Ekfrid
Lobo
London
McGillivray
Metcalfe
Mosa
West Nissouri
Westminster
East Williams
West Williams
Districte metropolinane istorice din Muskoka 
Baxter
Brunel
Cardwell
Chaffey
Draper
Franklin
Freeman
Gibson
Macaulay
McLean
Medora
Monck
Morrison
Muskoka
Oakley
Ridout
Ryde
Sinclair
Stephenson
Stisted
Watt
Wood
Districte metropolinane istorice din regiunea Niagara 
    Caistor
    Clinton
    Gainsborough
    Grantham
    North Grimsby
    South Grimsby
    Louth
    Niagara
    Bertie
    Crowland
    Humberstone
    Pelham
    Thorold
    Stamford
    Wainfleet
    Willoughby
Districte istorice din comitatul Norfolk 
Charlotteville
Houghton
Middleton
Townsend
North Walsingham
South Walsingham
Windham
Woodhouse
Districte istorice din comitatul Northumberland
Alnwick
Brighton
Cramahe
Haldimand
Hamilton
Murray
Percy
Seymour
South Monaghan
Districte istorice din regiunea metropolitană Ottawa
Fitzroy
Gloucester
Goulbourn
North Gower
Huntley
March
Marlborough
Nepean
Osgoode
Torbolton
Districte istorice din comitatul Peel
Blandford
Blenheim
Dereham
East Nissouri
North Norwich
South Norwich
East Oxford
North Oxford
West Oxford
East Zorra
West Zorra
Districte istorice din regiunea metropolitană Peel
Albion
Caledon
Chinguacousy
Toronto
Toronto Gore
Districte istorice din comitatul Perth
Blanshard
Downie
North Easthope
South Easthope
Ellice
Elma
Fullarton
Hibbert
Logan
Mornington
Wallace
Districte istorice din comitatul Peterborough
Anstruther
Asphodel
Belmont
Burleigh
Cavendish
Chandos
Dummer
Douro
Ennismore
Galway
Harvey
Methuen
North Monaghan
Otonabee
Smith
Districte istorice din comitatele unite Prescott și  Russell
    Alfred
    Caledonia
    East Hawkesbury
    West Hawkesbury
    Longueuil
    North Plantagenet
    South Plantagenet
    Cambridge
    Clarence
    Cumberland
    Russell
Districte istorice din comitatul Prince Edward
Ameliasburgh
Athol
Bloomfield
Hallowell
Hillier
North Marysburgh
South Marysburgh
Sophiasburgh
Picton
Wellington
Districte istorice din comitatul Renfrew
Admaston
Alice
North Algona
South Algona
Bagot
Blythfield
Bromley
Brougham
Brudenell
Buchanan
Burns
Clara
Fraser
Grattan
Griffith
Hagarty
Head
Horton
Jones
Lyndoch
Maria
Matawatchan
McKay
McNab
Pembroke
Petawawa
Radcliffe
Raglan
Richards
Rolph
Ross
Sebastopol
Sherwood
Stafford
Westmeath
Wilberforce
Wylie
Districte istorice din comitatul Simcoe
Adjala
Artemesia
Collingwood
Essa
Flos
West Gwillimbury
Innisfil
Mara
Matchedash
Medonte
Mono (fiind apoi incorporat in comitatul Dufferin)
Mulmur (transferred to Dufferin County)
Nottawasaga
Osprey
Oro
North Orillia
South Orillia
Rama
St. Vincent (fiind apoi incorporat in comitatul Grey) 
Sunnidale
Tay
Tecumseth
Tiny
Tosorontio
Uphrasia
Vespra
Districte istorice din comitatele unite Stormont, Dundas și Glengarry
    Matilda
    Mountain
    Williamsburgh
    Winchester
    Charlottenburgh
    Kenyon
    Lancaster
    Lochiel
    Cornwall
    Finch
    Osnabruck
    Roxborough
Districte istorice din regiunea metroplolitană Waterloo
        North Dumfries
        Waterloo
        Wellesley
        Wilmot
        Woolwich
Districte istorice din regiunea metroplolitană Wellington
Arthur
Eramosa
Erin
West Garafraxa
Guelph
West Luther
Maryborough
Minto
Nichol
Peel
Pilkington
Puslinch
Districte istorice din regiunea metroplolitană York
City of Toronto
Etobicoke
Scarborough
York
 York County
Georgina
East Gwillimbury
North Gwillimbury
King
Markham
Vaughan
Whitchurch
</div>

Note

Liste de districte din Canada